Rhynchopygia är ett släkte av fjärilar. Rhynchopygia ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mott
Rhynchopygia